Ritterberg heißen folgende geographischen Objekte:

Orte:
 Ritterberg (Durbach), Wohnplatz in der Gemeinde Durbach im Ortenaukreis 
 Ritterberg (Kowanz), ehemaliger Wohnplatz in der Gemeinde Kowanz im Kreis Kolberg-Körlin

Berge:
 Ritterberg (Königheim) (346,0 m), im Tauberland bei Königheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Rittersberg
 Ritterburg